Секта Хоссо
Секта Північна Хоссо
Секта Сьотоку